Lázaro hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Casas de Lázaro, municipio español.
 Lázaro Cárdenas, municipio mexicano.

Personas 
 Lázaro (nombre)
 Lázaro (apellido)
 Bruno Lazaro, director, guionista y productor de cine canadiense-español.
 Carlos Lázaro, futbolista español.
 Carmen Lázaro, presentadora española.
 Diana Lázaro, actriz española.
 Emilio Martínez-Lázaro, cineasta español.
 Eusebio Lázaro, actor y director teatral español.
 Ezequiel Lázaro, futbolista argentino.
 Fernando Lázaro Carreter, filólogo español.
 Hipólito Lázaro,  tenor español.
 Jesús Lázaro, baloncestista y técnico español.
Lázaro Forero, policía venezolano.
 Primitivo Lázaro, compositor y pianista español.

Literatura 
 La vida de Lazarillo de Tormes, novela española anónima.
 Lázaro (novela), novela póstuma e incompleta del escritor peruano Ciro Alegría.

Religión
 Lázaro de Betania
 Parábola del rico epulón y el pobre Lázaro
 Resurrección de Lázaro

Ciencias
 Taxón lázaro, fenómeno paleontológico;
 Síndrome de Lázaro o fenómeno de Lázaro, que a veces ocurre durante la reanimación cardiopulmonar;
 Lazareto, hospital de personas con enfermedades infecciosas;

Además 
 Lázaro, uno de los elementos del pucherazo (fraude electoral en la España de la Restauración) consistente en el voto de una persona fallecida, pero todavía inscrita en el censo electoral.
 Perro lazarillo, función de asistencia a los ciegos como perro guía.
 Una forma coloquial para referirse a la resurrección.
 Fundación Lázaro, asociación que promueve pisos compartidos entre jóvenes trabajadores y personas sin hogar.
 Orden de San Lázaro de Jerusalén o lazaristas.
 Variantes del nombre Lázaro en castellano: Eleazar